Ciao puede referirse o tener varios significados:

 Ciao, página web de opiniones de consumidores.
 Ciao, un manga shojo.
 Ciao, mascota del mundial de fútbol "Italia '90".
 Ciao, nombre anterior del grupo musical Kudai.
 Ciao, equivalente en italiano a hola